Her Majesty (The Beatles), een lied van de Britse band The Beatles
Her Majesty (band), een Nederlands tributeband
Her Majesty (film), een Nieuw-Zeelandse film uit 2001